Stanča je ime več krajev:
 Stanča, Kraljevo, naselje mesta Kraljevo, Raško upravno okrožje, Srbija
 Stanča, Trebišov, naselje v okraju Trebišov, Košiški kraj, Slovaška
 Stanča, Rankovce, naselje v občini Rankovce, Severna Makedonija